Psachos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Psachos (1872–??), griechischer Tauzieher
 Konstantinos Psachos (1869–1949), griechischer Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler 
 Vasilios Psachos (1877–??), griechischer Tauzieher